Martinja vas (Trebnje) - plaats in Slovenië
 Martinja vas pri Mokronogu - plaats in Slovenië